(5705) Эрик Стеркен () — типичный астероид главного пояса. Открыт 21 октября 1965 года бельгийским астроном по имени Анри Дебеонь в обсерватории близ города Уккел. Назван в честь садовника и ландшафтного дизайнера Эрика Стеркена (, 1948—1998), который ухаживал за садами Брюссельского планетария.

См. также 
 Список астероидов (5701—5800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей